Region Południowy (Brazylia)
 Region Południowy (Erytrea)
 Region Południowy (Kamerun)
 Region Południowy (Malawi)
 Region Południowy (Rumunia)